"I Believe in You" kan syfta på:

 I Believe in You (sång från How to Succeed in Business Without Really Trying) – en sång från musikalen "Hur man lyckas i affärer utan att egentligen anstränga sig".
 I Believe in You (sång av Neil Young) – en sång av Neil Young från hans album After the Gold Rush från 1970.
 I Believe in You (sång av Johnnie Taylor) – en singel av Johnnie Taylor från 1972.
 I Believe in You (sång av Bob Dylan) – en sång från Bob Dylans album Slow Train Coming från 1979.
 I Believe in You (låt av Twisted Sister) – en låt från Twisted Sisters album Come Out and Play från 1986.
 I Believe in You (sång av Talk Talk) – en sång från Talk Talks album Spirit of Eden från 1988.
 I Believe in You (sång av Kylie Minogue) – en singel av Kylie Minogue från 2004.
 I Believe in You (Je Crois en Toi) – en singel sjungen av Céline Dion och kvartetten Il Divo från Dions album On Ne Change Pas och Il Divos album Ancora från 2006.
 I Believe in You (sång av Agnes) – en sång från Agnes Carlsson album Stronger från 2006.